Steinatal ist der Name folgender Orte:

 Tal des Steinaer Bachs in Niedersachsen, siehe Naturschutzgebiet Weißensee und Steinatal
 das Steinatal im Südschwarzwald, in dem die Steina (Wutach) fließt
 Steinatal, Teil von Steina (Willingshausen), einem Ortsteil von Willingshausen in Hessen